Zestawienie spotkań reprezentacji Polski w piłce siatkowej mężczyzn

Lata 1948–1999

Lata 2000–2009

Lata 2010–2019 

|-
! colspan="7" | 2010

|-
!colspan="7"| 2011

|-
!colspan="7"| 2012

|-
!colspan="7"| 2013

|-
!colspan="7"| 2014

|-
!colspan="7"| 2015

|-
!colspan="7"| 2016

|-
!colspan="7"| 2017

|-
!colspan="7"| 2018

|-
!colspan="7"| 2019

|}

Lata 2020–2029 

|-
!colspan="7"| 2020

|-
!colspan="7"| 2021

|-
!colspan="7"| 2022

|}

Bilans spotkań według trenerów

Uwagi

Bibliografia